Il carnevale di Venezia, opera di Errico Petrella del 1851
Il carnevale di Venezia, film diretto da Mario Almirante (1928)
Il carnevale di Venezia, film diretto da Giuseppe Adami e Giacomo Gentilomo (1939)
Il carnevale di Venezia (O Mamma mamma cara) – Opera 10, opera di Niccolò Paganini